Depot Island ist der Name folgender Inseln in der Antarktis:

 Depot Island (Rossmeer) bei Kap Ross, Viktorialand
 Depot Island (Øygarden) bei den Shaula-Inseln, Kempland
 Île du Dépôt (englisch Dépôt Island) im Archipel der Dumoulin-Inseln, Adélieland